O  ASP Giovani Martins Rodrigues, anteriormente Centro de Detenção Provisória de Guarulhos I, é presídio de segurança máxima que foi criado pelo decreto 45.872, de 25 de junho de 2001, destinando-se à custódia de presos provisórios do sexo masculino.

Anteriormente, a unidade se chamava Centro de Detenção Provisória Guarulhos I, passado para a nova denominação em 2007.

ASP Giovani Martins Rodrigues